La Cassanha ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 La Cassaigne, Département Aude
 La Cassagne, Département Dordogne
 Lacassagne, Département Hautes-Pyrénées

Siehe auch
 Cassanha